Пофос может обозначать:
 Пофос, или Потос () — один из древнегреческих богов любви; покровитель любовных чувств к отсутствующему или умершему объекту влюблённости.
 Максим (Пофос) (род. 1966) — епископ Константинопольского патриархата, митрополит Швейцарский.
 Иоанн Педиасим (Пофос) (XIII—XIV века) — византийский писатель и преподаватель, диакон.

См. также